Název Krupá má více sídel a vodních toků:
 Krupá (okres Kolín) – obec v okrese Kolín
 Krupá (okres Rakovník) – obec v okrese Rakovník
 Krupá (Křesetice) – část obce Křesetice v okrese Kutná Hora
 Krupá (Světec) – zaniklá osada v okrese Teplice

 Dolní Krupá (okres Mladá Boleslav) – obec v okrese Mladá Boleslav
 Dolní Krupá (okres Havlíčkův Brod) – obec v okrese Havlíčkův Brod
 Horní Krupá – obec v okrese Havlíčkův Brod
 Horní Krupá (Ralsko) – část města Ralsko v okrese Česká Lípa

 Krupá (přítok Moravy) – levostranný přítok Moravy
 Krupá (zdrojnice Popradu) – potok na Slovensku ve Vysokých Tatrách, spolu s Hincovým potokem vytváří řeku Poprad

Související články 
 Krupka
 Kroupa

Externí odkazy